Die EuroHockey Nations Trophy (Halle, Damen) 1998 war die zweite Auflage der Hallenhockey-„B-EM“. Sie fand vom 23. bis 25. Januar in Slagelse in Dänemark statt.
Tschechien und Weißrussland stiegen in die „A-EM“ auf.

Vorrunde

Gruppe A

Weblinks 
 EHF-Archiv PDF-Datei (36 kB)

1998
Hockey 1998
Sportveranstaltung in Slagelse Kommune
Hockey (Dänemark)